

Toponyme

Australie 
 Principauté de Marlborough, micronation éphémère en Australie.

États-Unis 
 Marlborough (Connecticut), ville dans le Connecticut ;
 Marlborough (Massachusetts), ville dans le Massachusetts ;
 Marlborough, un village situé en banlieue sud-est de Saint-Louis dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri ;
 Marlborough (New Hampshire), ville dans le New Hampshire ;
 Marlborough, ville située dans l’État de New York.

Nouvelle-Zélande 
 Marlborough (province), une province historique de Nouvelle-Zélande ;
 Marlborough (Nouvelle-Zélande), une région de Nouvelle-Zélande ;
 Marlborough (Auckland, Nouvelle-Zélande), une banlieue d'Auckland en Nouvelle-Zélande ;
 Vignoble de Marlborough en Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni 
 Marlborough, une ville d'Angleterre dans le Wiltshire ;
  Marlborough College, collège de cette ville.

Divers 
 Les titres de comte (earl) puis de duc (duke) de Marlborough ont été créés plusieurs fois dans la pairie d'Angleterre. Ils ont été créés d'après la ville de Marlborough. On y trouve en particulier :
 John Churchill ( de Marlborough) ;
 une chanson traditionnelle populaire est dédiée à ce dernier : Malbrough s'en va-t-en guerre ;
 de même que le nom du Château de Malbrouck, en Lorraine.
  est le nom de plusieurs navires.

Voir aussi 
 Great Marlborough Street, une rue de Londres

Homonymie de toponyme